28-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 11 січня до 11 лютого 1961 року в Москві.

Чемпіонат був одночасно зональним турніром ФІДЕ. Право участі у Міжзональному турнірі завоювали Петросян, Корчной, Геллер і Штейн.

Турнірна таблиця

Література 

 XXVIII чемпионат СССР : Бюллетень ЦШК СССР. Москва, 1961. № 1–12.
 XXVIII первенство СССР // Шахматный ежегодник, 1961. Москва, 1963. С. 146–171.

Посилання 
 28th USSR Championship and Zonal 1961 

Чемпіонати СРСР із шахів
1961 у шахах
Січень 1961
Лютий 1961